Casperia (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti
 Casperia (geslacht), een vlindergeslacht